Кирк Патрик Снайдер (; род. 5 июня 1983 года, Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции атакующего защитника, лёгкого форварда и тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 2004 года в 1-м раунде под общим 16-м номером командой «Юта Джаз».

Ранние годы 
Кирк Снайдер родился 5 июня 1983 года в городе Лос-Анджелес (штат Калифорния), учился в средней школе Апленд из одноимённого города, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 2004 году Снайдер окончил Университет Невады в Рино, где в течение трёх лет играл за команду «Невада Вольф Пэк», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1404 очка, 537 подборов, 224 передачи, 76 перехватов и 63 блокшота. При Снайдере «Вольф Пэк» по одному разу выигрывали регулярный чемпионат и турнир конференции Western Athletic (2004), а также один раз выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (2004).

В 2004 году «Невада Вольф Пэк» дошли до стадии 1/8 турнира NCAA (), где, 26 марта, в упорной борьбе проиграли команде Джаррета Джека и Уилла Байнама «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» со счётом 67—72, в котором Кирк Снайдер стал лучшим по результативности игроком своей команды, набрав 21 очко. По итогам сезона 2003/2004 годов был признан баскетболистом года конференции Western Athletic (WAC), кроме того два года подряд включался в первую сборную всех звёзд конференции Western Athletic (2003—2004).

Профессиональная карьера 
Снайдер был выбран в первом раунде под общим 16-м номером на драфте НБА 2004 года клубом «Юта Джаз». После одного сезона он был продан в «Нью-Орлеан Хорнетс» в рамках одной из крупнейших сделок в истории НБА, в которой участвовали 13 игроков и 5 команд.

Перед сезоном 2008/2009 годов Снайдер подписал контракт с китайским «Чжэцзян Ваньма Сайклонс».

Позже Снайдер присоединился к «Галифакс Рейнмен», но после трёх проведённых игр клуб отказался от него.

В марте 2011 года подписал контракт с «Нижний Новгород», но был вынужден покинуть клуб по личным обстоятельствам.

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Basketball.latinbasket.com

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки БК «Нижний Новгород»